Щучинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Щучинское сельское поселение — входит в Лискинский район
 Щучинское сельское поселение — входит в Эртильский район